Seven Mile Beach kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Seven Mile Beach (strand i Australien), 
 Seven Mile Beach (ort), Tasmanien, Clarence,

Caymanöarna 

 Seven Mile Beach (strand i Caymanöarna), 

Robotskapade Australienförgreningar